Cernik o Černík può riferirsi a:
 Cernik – comune della Croazia
 Černík –  comune della Slovacchia
 František Černík (1953) – ex hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Oldřich Černík (1921-1993) – politico cecoslovacco
 Sjarhej Černik (1988) – calciatore bielorusso